Баранцов — русская фамилия; имеет женскую форму Баранцова.

Известные носители 
 Баранцов, Александр Алексеевич (1810—1882) — российский генерал от артиллерии, Георгиевский кавалер.
 Баранцов, Василий Анисимович — Георгиевский кавалер; капитан 1-го ранга; № 6469; 5 декабря 1841.
 Баранцов, Михаил Александрович (1857—1921) — командир 11-го армейского корпуса в 1915—1917 годах.

См. также 
 
 Баранцовы
 Баранцовское